Die Atopische Dermatitis ist eine Hauterkrankung
beim Menschen, siehe Atopisches Ekzem
beim Hund, siehe Atopische Dermatitis des Hundes